Евгений Александрович Конюхов () — советский, казахстанский и российский футболист, полузащитник.

В 1989 году играл за клуб второй лиги первенства СССР РШВСМ Алма-Ата и команду совхоза имени Панфилова чемпионата Казахской ССР. В 1992 году в чемпионате Казахстана выступал за три команды — «Жетысу» Талды-Курган (апрель — июнь), ЦСКА Алма-Ата (июль — сентябрь), «Кайсар» Кзыл-Орда (сентябрь — ноябрь). Далее играл в чемпионате за «Достык» Алма-Ата (1993), «Ансат» Павлодар (1994), «Кайнар» Талды-Курган (1995—1996). Выступал во второй лиге/дивизионе России за «Чкаловец» Новосибирск (1997) и «Сибиряк» Братск (1998—2000). Профессиональную карьеру завершал в командах низших лиг Казахстана «Жетысу» (2002) и России «Шахтёр» Прокопьевск (2003).

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Футболисты России
Игроки ФК РШВСМ Алма-Ата
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК ЦСКА Алма-Ата
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Достык» Алма-Ата
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Сибиряк»
Игроки ФК «Шахтёр» Прокопьевск